

Geografia
Un distretto è una circoscrizione territoriale presente in diversi paesi del mondo:

: è suddiviso amministrativamente in distretti (in pashtu ولسوالۍ , in persiano شهرستان) 
: è suddivisa in 36 distretti (rreth/i), che non hanno però più poteri di tipo amministrativo e aboliti
: le province dell'Algeria sono suddivise in distretti (dāʾira, )
: il distretto armeno indica la suddivisione dello stato esistente durante l'epoca sovietica. In seguito alla riforma del 1995, che ha visto l'introduzione delle province (marzer), i distretti hanno perso significato amministrativo.
: è suddivisa in 84 distretti politici e in 15 città statutarie.
: il distretto è una suddivisione amministrativa
: il distretto è una suddivisione amministrativa delle Bahamas
: è suddiviso in 20 distretti
: è suddiviso in 4 distretti (daerah)
: è suddivisa in 28 distretti (oblasti)
: è suddivisa in distretti
: il distretto costaricano è una suddivisione amministrativa del cantone, che a sua volta è una divisione amministrativa della provincia.
: i landkreise; anche il termine Bezirk è a volte tradotto come "distretto"
: è suddivisa in distretti (sing. seutukunta in finlandese, ekonomisk region in svedese)
: 
con la Rivoluzione francese (legge del 22 dicembre 1789) vennero istituiti i dipartimenti, ognuno suddiviso in distretti, in numero massimo di 9
i distretti (district) sono una suddivisione amministrativa del territorio d'oltremare delle Terre australi e antartiche francesi
i distretti urbani sono stati una prima forma di cooperazione intercomunale scomparsa dopo il 1999 con l'emanazione della legge Chevènement
: ogni regione è suddivisa in distretti 
: i distretti (gun) sono utilizzati oggi principalmente a scopi postali e per identificare un'area geografica o un insieme di località
: ogni stato e territorio federato è suddiviso in distretti
: è suddiviso in distretti
: è detta distretto la circoscrizione di competenza di una corte d'appello
: ogni provincia è suddivisa in distretti
: è suddiviso in distretti
: è suddivisa in 26 distretti (in lettone: apriņķis, pl. apriņķi, o – più spesso –  in russo rajon, pl. rajoni)
: è suddiviso in distretti
: gli stati sono suddivisi in distretti
: è suddivisa in 32 distretti (raion), più le municipalità di Chişinău, Bălţi e Tighina/Bender
: è suddivisa in 14 distretti
: è storicamente suddivisa in distretti
: è suddiviso in distretti
: le province di Panamá ed alcune comarche sono suddivise in distretti (distrito)
: è suddivisa in 85 distretti
: è suddiviso in distretti (distrito)
: le province del Perù sono suddivise in distretti
: è suddivisa amministrativamente in distretti
: è suddivisa amministrativamente in distretti (distrito)

: sono presenti distretti (metropolitani e non metropolitani)
: è suddivisa in 26 distretti
: era suddiviso in distretti; dal 1996 i distretti sono confluiti nelle aree principali

: è suddivisa in 41 distretti più la municipalità di Bucarest
: comprende un numero cospicuo di rajon, che a sua volta può indicare
 un Rajon amministrativo, suddivisione dei soggetti federali (Oblast', repubbliche, circondari autonomi, territori)
 un Rajon amministrativo, suddivisione di una città, ovvero un quartiere
distretto autonomo
: sono presenti 3 distretti
: il distretto di Columbia è l'ente governativo della capitale.
: è suddivisa in 29 distretti più la città di Belgrado
: è suddivisa in 79 distretti (okres)
: è suddivisa amministrativamente in cantoni e successivamente in distretti
: i 923 distretti sono la suddivisione amministrativa delle province
: Un distretto ("anfalo") è una suddivisione di una provincia ("changwat") in Tailandia.
: è suddivisa in distretti (rajon)
: ogni regione è suddivisa in distretti (tuman)
: ogni provincia è suddivisa in distretti (huyện)
: ogni governatorato è suddiviso in distretti

Si usa il termine distretto anche per suddivisioni territoriali di grandi città:
Distretti di Bangkok
:Categoria:Distretti di città tedesche

Altro 
 Distretto industriale – in economia, agglomerazione di imprese, ubicate in un ambito territoriale circoscritto che fanno parte della stessa filiera produttiva
 Distretto militare – struttura territoriale delle forze armate in vari stati
 Distretto sanitario – struttura territoriale del sistema sanitario italiano
 Distretto scolastico – struttura territoriale del sistema scolastico italiano
 Distretto sismico – in geologia, zona sismogenetica
 Distretto telefonico – in telecomunicazioni, una suddivisione geografica della rete telefonica, cui corrisponde un determinato prefisso.